Oliana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oliana (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Oliana (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar